Jospin ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Jospin (* 1975), französische Bildhauerin
 Lionel Jospin (* 1937), französischer Politiker (PS)